Bankowość:
 karta płatnicza
 karta kredytowa
 karta debetowa
 karta affinity
 karta co-branded
 karta rabatowa
 karta kodów jednorazowych

Organizacje:
 Karta 77
 Ośrodek Karta (Fundacja Ośrodka KARTA)

Dokumenty:
 Karta Narodów Zjednoczonych
 Karta Polaka
 Karta Etyczna Mediów
 Europejska Karta Praw Człowieka i Obywatela
 Europejska Karta Samorządu Lokalnego (poprzednio Europejska Karta Samorządu Terytorialnego)
 Europejska Karta Socjalna=Europejska Karta Społeczna
 Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
 Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych
 Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych
 Europejska Karta Statusu Sędziego
 Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw
 Karta Trójmiasta

Informatyka:
 karta – element GUI
 karta rozszerzenia
 karta graficzna
 karta sieciowa
 karta dźwiękowa
 karta pamięci
 PCMCIA
 karta dziurkowana, karta perforowana, perfokarta

Mitologia
 Karta – łotewska zwiastunka śmierci

Czasopisma:
 Karta – kwartalnik historyczny

Inne:
 karta korespondencyjna (pocztówka, widokówka)
 karta wizytowa, wizytówka
 karta dań, menu
 karta do głosowania (w wyborach, referendum)
 karta mobilizacyjna
 karta identyfikacyjna
 karta SIM
 karta zbliżeniowa
 karta postaci
 karty do gry, w tym stosowane do innych celów, np. do wróżenia lub do sztuczek iluzjonistycznych
 karta magnetyczna
 karta elektroniczna (karta chipowa)
 karta telefoniczna
 karta pracy
 karta QSL
 Karta – tytuł hinduistyczny

Zobacz też:
 kartka